Восточноапа́чские языки́ — одна из подгрупп, выделяемых в составе группы апачских языков. Противопоставлены западной ветви апачских языков и языку кийова-апаче в первую очередь на основании разницы в произношении начальных согласных в глагольных основах.
Языки этой группы очень близки и ранее считались диалектами общего восточноапачского языка.

Состав 
Согласно классификации Гарри Хойера подгруппа включает два языка:
 хикарилья
 липан

Хойер выделил восточную ветвь апачских языков на основании наличия перехода праапачских звуков [t] и [*k] в [k]. По этому признаку в восточную ветвь ошибочно попал язык кайова-апачей, однако позже Хойер изменил точку зрения, так как в кайова-апач не было перехода *k̯/*c. Таким образом, некоторые основы, начинавшиеся в праапачском языке на звук [*k̯], начинаются на ch- в кайова-апаче, но на ts- в восточноапачских языках.

 {| cellspacing="4" class="wikitable" style="text-align: center"
!
! colspan="4" | Западные
! colspan="3" | Восточные'
|- style="line-height:1.2em"
!
! Навахо
! Восточныйапаче
! Чирикахуа
! Мескалеро
! Хикарилья
! Липан
! Кайова-апаче
|-
| «вода»
| tó| tū| tú| tú| kó| kó| kóó|-
| «огонь»
| kǫʼ| kǫʼ| kųų| kų| ko̱ʼ| kǫǫʼ| kǫʼ|}

 {| cellspacing="3" class="wikitable" style="text-align: center"
|- style="line-height:1.2em"
! Пра-атабаскский
!
! Навахо
! Чирикахуа
! Мескалеро
! Хикарилья
! Кайова-апач
|-
| 
| «большой»
| -tsaa| -tsaa| -tsaa| -tsaa| -cha''
|}

Социолингвистическая ситуация

Распространение 
Восточноапачские языки распространены в Нью-Мексико, в резервациях Хикарилья и Мескалеро (на этой территории проживают липаны) и Техасе.

Перспективы 
Восточноапачские языки находятся под угрозой исчезновения: по данным 1990 года было зарегистрировано 812 носителей языка хикарилья, липан признан вымершим (хотя утверждается, что это не так).

Типологические характеристики 
Как и другие апачские языки, языки восточной ветви являются:
 по типу выражения грамматических значений: полисинтетическими:
da-	`į-			i-		sh-			hash (Хикарилья)
ЭМФ-	НЕОПР.OБ-	АСП-	1ЕД.СУБ-	спать
I have to sleep.
Мне надо поспать.

 по типу морфологической структуры: фузионными:
yił-naasdee (хикарилья)
3СУБ.3ОБ-объезжать

yeemándeenłees
3СУБ.3ОБ.3БЕН-опускать

yina’iiszo
3СУБ.3ОБ-закруглять

 номинативного строя:
Агенс непереходного глагола:
dááko	bí-’a	dághe’iikaas-na
Затем	3-ЧАСТ	3СУБ.бежать-НАРР
Затем он вбежал.

Субъект
łį		yiłnaasdee (хикарилья)
лошадь	3СУБ.3ОБ-объезжать
Он(а) объезжал лошадь.

Объект
łį		yiłnaasdee (хикарилья)
лошадь	3СУБ.3ОБ-объезжать
Он(а) объезжал лошадь.

 с вершинным маркированием:
в предикации:
łį		yiłnaasdee (хикарилья)
лошадь	3СУБ.3ОБ-объезжать
Он(а) объезжал лошадь.

в именной группе:
didé		mi-	kee
человек	3ОБ	нога
нога человека

 с базовым порядком слов SOV:
Įįs’ádą	Higalííya	Abáachi	ke’dzidéé	nádailka (хикарилья)
давно		Хикарилья	Апаче	мокасин		3МН-шить
Долгое время назад Апачи Хикарилья делали мокасины.

По типологическим характеристикам восточноапачские языки близки к другим языкам апачей.

Фонология 
Языки подгруппы обладают развитой системой фонем: в хикарилья 34 согласных и 16 гласных звуков.

Согласные 

 Звук, развившийся в  хикарилья соответствует звукам  и  в других апачских языках (например, навахо и чирикахуа).

Гласные 

Все гласные имеют пару по
 назальности
 долготе

Библиография 

 Gatschet, Albert S. [1884]. Lipan words, phrases, and sentences. (Unpublished manuscript No. 81, Bureau of American Ethnology Archives, Smithsonian Institution).
 Gatschet, Albert S. [1885]. Lipan words, clans, and stories. (Unpublished manuscript No. 114, Bureau of American Ethnology Archives, Smithsonian Institution).
 Goddard, Pliny E. [1906]. Lipan texts. (Unpublished manuscript in Archives of Traditional Music, Indiana University, Bloomington.)
 Goddard, Pliny E. (1911). Jicarilla Apache texts. Anthropological papers of the American Museum of Natural History (Vol. 8). New York: The American Museum of Natural History.
 Hoijer, Harry. (n.d.). Lipan texts. (Available from the American Philosophical Society, Chicago.) (Unpublished field notes, includes handwritten transcription and typed versions, 4 texts, one text published as Hoijer 1975).
 Hoijer, Harry. (1938). The southern Athapaskan languages. American Anthropologist, 40 (1), 75-87.
 Hoijer, Harry. (1942). Phonetic and phonemic change in the Athapaskan languages. Language, 18 (3), 218—220.
 Hoijer, Harry. (1945). The Apachean verb, part I: Verb structure and pronominal prefixes. International Journal of American Linguistics, 11 (4), 193—203.
 Hoijer, Harry. (1946). The Apachean verb, part II: The prefixes for mode and tense. International Journal of American Linguistics, 12 (1), 1-13.
 Hoijer, Harry. (1946). The Apachean verb, part III: The classifiers. International Journal of American Linguistics, 12 (2), 51-59.
 Hoijer, Harry. (1948). Linguistic and cultural change. Language, 24 (4), 335—345.
 Hoijer, Harry. (1956). Athapaskan kinship systems. American Anthropologist, 58 (2), 309—333.
 Hoijer, Harry. (1956). The chronology of the Athapaskan languages. International Journal of American Linguistics, 22 (4), 219—232.
 Hoijer, Harry. (1975). The history and customs of the Lipan, as told by Augustina Zuazua. Linguistics: An international review, 161, 5-37.
 Jung, Dagmar. (2000). «Word Order in Apache Narratives.» In The Athabaskan Languages. (Eds. Fernald, Theodore and Platero, Paul). Oxford: Oxford UP. 92-100.
 Jung, Dagmar. (2002). «Clause combining in Apache» In Problems of polysynthesis (Eds. N. Evans, H.-J. Sasse). Berlin: Akad, p. 167-183.
 Opler, Morris E. (1936). The kinship systems of the southern Athabaskan-speaking tribes. American Anthropologist, 38, 620—633.
 Opler, Morris. (1941). A Jicarilla expedition and scalp dance. (Narrated by Alasco Tisnado).
 Opler, Morris. (1942). Myths and tales of the Jicarilla Apache Indians.
 Opler, Morris. (1947). Mythology and folk belief in the maintenance of Jicarilla Apache tribal endogamy.
 Webster, Anthony. (1999). «Lisandro Mendez’s ‘Coyote and Deer’: On narrative structures, reciprocity, and interactions.» American Indian Quarterly. 23(1): 1-24.

Примечания 

Языки США
Атабаскские языки
Незавершённые статьи о группах языков
Апачи
Индейские языки